Tiana – comune italiano della provincia di Nuoro
 Tiana – comune spagnolo della Catalogna
 Tiana – nome proprio di persona femminile
 Tiana – personaggio Disney del film La principessa e il ranocchio
 Tyana – antica città della Cappadocia
 Arcidiocesi di Tiana – arcidiocesi soppressa